Maryland hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Condado de Maryland, uno de los 15 condados que forman el Estado de Liberia;
 República de Maryland, un pequeño estado africano que existió desde 1854 hasta 1857.

En Estados Unidos
 Maryland, estado de los Estados Unidos;
 Maryland (Nueva York), pueblo en el condado de Otsego, estado de Nueva York;

Además
 Maryland Terrapins, equipo deportivo de la Universidad de Maryland;
 USS Maryland, nombre de diversos buques estadounidenses;